Wola Duża peut désigner:

Toponymie
en 
dans la voïvodie de Lublin :
 Wola Duża, un village dans la powiat de Biłgoraj
 Wola Duża, un village dans la powiat de Lublin